Артём Влади́мирович Га́рмаш (29 марта 1982 — 15 сентября 2012) — снайпер отряда мобильного особого назначения Министерства внутренних дел по Республике Адыгея, прапорщик полиции. Герой Российской Федерации (2013, посмертно).

Биография 
Артём Гармаш родился 29 марта 1982 года в городе Сочи Краснодарского края. По национальности — русский.
Жил и учился в 10-й школе г.Майкопа Адыгеи.
С 2003 года Гармаш служил в органах внутренних дел в должности милиционера-бойца отряда милиции особого назначения при Министерстве внутренних дел по Республике Адыгея. За годы службы в ОМОНе он зарекомендовал себя как честный, добросовестный и преданный своему делу сотрудник.

С 17 июля 2012 года Артём Гармаш находился в очередной служебной командировке в Республике Дагестан. В августе он участвовал в нескольких боестолкновениях с бандитами, в ходе которых проявил не только профессионализм, отличную боевую выучку, умение ориентироваться в сложной обстановке, но и мужество, готовность к самопожертвованию и героизм. Умелые и грамотные действия прапорщика Гармаша позволили избежать потерь среди личного состава. В своём последнем бою он ценой собственной жизни защитил боевых товарищей от бандитских пуль.

15 сентября 2012 года группа, в которую входил Артём Владимирович, выдвинулась в населённый пункт Хутрах (Цунтинский район Республики Дагестан). Там, в ходе проведения спецоперации прапорщик Гармаш проявил мужество и отвагу. Благодаря его умелым действиям была уничтожена группа опасных преступников, однако он сам получил тяжёлые ранения и вскоре скончался.
Похоронен с воинскими почестями на военном участке № 61 нового городского кладбища в .

14 июня 2013 года Указом Президента Российской Федерации № 498 за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, прапорщику полиции Артёму Владимировичу Гармаш посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Семья 
У Артёма Гармаша остались жена и дочка 2008 года рождения.

Награды 
 Герой Российской Федерации (14 июня 2013 года, посмертно)
 памятная медаль «За службу на Кавказе»
 медаль «Маршала Советского Союза Жукова»
 медаль «Участник боевых действий»
 медаль «За воинскую доблесть»
 нагрудным знаком «Отличник милиции»,
 другими ведомственными наградами МВД России

Память 

 Установлен надгробный памятник на воинском участке Майкопского городского кладбища.
 Имя Артёма Гармаша занесено на Памятную доску МВД по Адыгее.
 На фасаде здания школа №10 г.Майкопа (ул.Курганная 644), где учился Гармаш А.  размещена мемориальная доска.

См. также 
 Список Героев Российской Федерации (Адыгея)
 Список Героев Российской Федерации (Краснодарский край)
 Герои Российской Федерации — Г

Примечания

Ссылки 
 Артём Владимирович Гармаш // МВД по Республике Адыгее
 Сотрудник ОМОНа из Адыгеи Артём Гармаш погиб в Дагестане
 В Адыгее родным погибшего Героя России Артёма Гармаша вручили медаль «Золотая Звезда»
 Ценою жизни…
 Герои России

Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Персоналии:Краснодарский край
Персоналии:Адыгея
Бойцы ОМОНа
Похороненные в Майкопе
Погибшие в вооруженном конфликте на Северном Кавказе (2009—2017)